Mejuto ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Mejuto (1905–1991), spanischer Schauspieler
 Manuel Mejuto González (* 1965), spanischer Fußballschiedsrichter